Пула́т Бабаджа́нов:

 Бабаджанов, Пулат Бабаджанович (1930—2023) — советский и таджикский астроном.
 Бабаджанов, Пулат Раззакович (род. 1961) — министр внутренних дел Республики Узбекистан.